Пеперудите са разред летящи насекоми. Пеперуда може да се отнася още за:

 Пеперуда, български пролетен обичай;
 Пеперуда, друго име на дребната печурка (Agaricus comptulus);
 Пеперуда, също и Пеперуда планина, рид в южната част на Източните Родопи, Северна Гърция;
 Пеперудка, разговорно название на джобния нож балисонг;
 Пеперудата (Le papillon), френски филм от 2002 година.